Miller Peak ist der Name folgender Berge:

 Miller Peak (Arizona), Arizona, Vereinigte Staaten
 Miller Peak (Ellsworthland), Antarktika
 Miller Peak (Viktorialand), Antarktika